Pseudogarypus är ett släkte av spindeldjur. Pseudogarypus ingår i familjen Pseudogarypidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Pseudogarypus